— японский сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1979 год — 7-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1980 год — 7-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1981 год — 5-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1982 год — 5-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1983 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1984 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1985 год — 3-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1986 год — 6-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1987 год — 7-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1988 год — 12-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль;
 1989 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую мужскую роль

Роли в аниме 
 1977 год — Chou Supercar Gattiger (Джо Тафути);
 1978 год — Hyakumannen Chikyu no Tabi Bandar Book (Бандар);
 1979 год — Лулу, ангел цветов (ТВ) (Серж);
 1980 год — Приключения Тома Сойера (Эдмунд);
 1981 год — Hyakujuu Ou Golion (Исаму Куроганэ);
 1981 год — На пороге лета (Марион);
 1981 год — Grick no Bouken (Грик);
 1981 год — Rokushin Gattai God Mars TV (Марс / Такэру Мёдзин);
 1982 год — Tokimeki Tonight (Сюн Макабэ);
 1982 год — Rokushin Gattai God Mars Movie (Такэру Миёдзин / Марс);
 1983 год — Волшебный ангел Крими Мами (ТВ) (Тосио Отомо);
 1983 год — Time Slip Ichimannen Prime Rose (Гай);
 1984 год — Gu Gu Ganmo (Касио);
 1984 год — Oyo Neko Bunyan (Монблан);
 1984 год — Mahou no Yousei Pelsia (Рики Мурой);
 1984 год — Волшебный ангел Крими Мами OVA-1 (Тосио Отомо);
 1985 год — Волшебный ангел Крими Мами OVA-2 (Тосио Отомо);
 1985 год — Привидение Кью-Таро (ТВ-3) (Синъити Охара);
 1985 год — Волшебная звезда Магическая Эми (ТВ) (Сё Юки);
 1985 год — Волшебный ангел Крими Мами OVA-3 (Тосио Отомо);
 1985 год — Капризы Апельсиновой улицы (пайлот) (Кёсукэ Касуга);
 1985 год — Сквозь огонь (Сюкомару);
 1986 год — Adesugata Mahou no Sannin Musume (Тосио Отомо / Сё Юки / Рики Мурой);
 1986 год — Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen (Луиджи);
 1986 год — Волшебная звезда Магическая Эми OVA-2 (Сё Юки);
 1986 год — Рыцари Зодиака (ТВ) (Сид / Бад);
 1986 год — Гайвер - Фильм (Сё Фукамати / Гайвер);
 1987 год — Легенда о виртуальном дьяволе (Акэми Накадзима);
 1987 год — Черная магия М-66 (Лики);
 1987 год — Лабиринт сновидений (Цутомо Сугиока (The Order to Stop Construction));
 1987 год — Человек-дьявол OVA-1 (Рё Асука);
 1988 год — Uchuu Densetsu Ulysses 31 (Телематос);
 1988 год — Заклинатель Кудзяку OVA-1 (Тэнсю (эп. 1));
 1988 год — Легенда о героях Галактики OVA-1 (Нейхардт Мюллер);
 1990 год — Человек-дьявол OVA-2 (Рё Асука);
 1993 год — Черный Джек OVA-1 (Сирабёси);
 2002 год — Fortune Dogs (Доти);
 2003 год — Лицензировано королевством (Рокки);
 2003 год — Стальной алхимик (ТВ-1) (Брат Шрама);
 2004 год — Мадлакс (Лучано);
 2006 год — Хроника Крыльев (сезон второй) (Отец Сакуры)

Примечания

Ссылки